(né en 1991), lutteur et joueur finlandais de football ;
  (1863-1936), homme politique finlandais ;
  (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (née en 1941), philosophe et professeure finlandaise ;
  (né en 1945), lutteur olympique finlandais.

Patronyme finnois